Fond du Lac River ist der Name folgender Flüsse:

 Fond du Lac River (Mackenzie River), Zufluss des Athabascasees in Saskatchewan, Kanada
 Fond du Lac River (Fox River), Zufluss des Lake Winnebago in Wisconsin, Vereinigte Staaten